E26 può riferirsi a:

Codici 
E26, codice del RAS Observatory, un osservatorio astronomico situato a Biggera Waters
E26, codice ECO di alcune linee della variante Sämish della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E26, da Amburgo a Berlino

Altro 
HMS E26, sommergibile della classe E della Royal Navy